Блед:
 Блед — город в северо-западной части Словении, близ границ с Италией и Австрией.
 «Блед» — французский немой художественный фильм режиссёра Жана Ренуара 1929 года.
 Блед — одно из встречающихся названий озера Блейско, у которого расположен город-курорт Блед.
  — словенский хоккейный клуб из города Блед.